Tupi steht für:

 Tupi (Volk), Volk in Brasilien
 Tupi-Sprache, Sprache der Tupi
 Tupi (South Cotabato), philippinische Stadtgemeinde
 Tupi-Klasse, für Brasilien gefertigte U-Boote der U-Boot-Klasse 209
 Tupi FC, brasilianischer Fußballverein in Minas Gerais
 Tupi (Kaffeesorte), in Brasilien gezüchtete Arabica-Varietät

Siehe auch:
 Tupy